Игорь Дегтярёв:
 Дегтярёв, Игорь Владимирович (род. 1976) — российский футболист.
 Дегтярёв, Игорь Петрович (1936—2011) — советский и украинский спортсмен и учёный; Почетный мастер спорта СССР, доктор педагогических наук.